Konieczność miłości - piosenki Zygmunta Koniecznego - to czwarty album Mariusza Lubomskiego, na którym oprócz artysty, piosenki wykonywali laureaci ogólnopolskich konkursów piosenek: Iwona Loranc, Mariusz Orzechowski, Natalia Grosiak, Magdalena Gołębiowska, Paulina Bisztyga, Beata Osytek, zespół Trzy Dni Później.

Lista utworów

Albumy muzyczne wydane w roku 2006